Jack O'Connell – attore britannico 
Jack O'Connell – calciatore britannico
Jack O'Connell – scrittore statunitense